David Martinez es un personaje ficticio que aparece en la serie Cyberpunk: Edgerunners de 2022, un ONA original de Netflix, basado en el videojuego Cyberpunk 2077 y ambientado en el mundo de la franquicia de juegos de rol Cyberpunk de Mike Pondsmith.

David es un ex estudiante de la Academia Arasaka, que después de la muerte de su madre en un tiroteo en la autopista, se convierte en un edgerunner (mercenario de alta tecnología) y en un miembro de la tripulación de Maine, mediante una serie de eventos desgarradores que lo llevaron a convertirse en una leyenda de Night City.

Su seiyū es interpretado por KENN en el habla japonesa, en el doblaje en inglés fue interpretado por Zach Aguilar y en los doblajes en español fueron interpretados por José Ángel Torres (versión hispanoamericana) y Raúl Lara (versión española).

Apariencia 
David Martinez es un adolescente estadounidense de ascendencia latina. Tenía ojos marrones claros y cabello castaño oscuro que usaba en un peinado calado, con los lados rapados. Al comienzo de la serie, tenía una constitución atlética delgada, pero con el tiempo desarrolló una constitución más pesada. El estilo típico de David era kitsch, luciendo una camiseta negra, dos collares de cadena dorada (uno con una cruz), pantalones de chándal grises con dos correas amarillas en ambos lados tenis blancos con correas azules. Más tarde, comenzó a usar la chaqueta amarilla de EMT de su madre, que tenía un cuello azul luminiscente en el interior del material y un logotipo verde pintado en la parte posterior.

David gradualmente agregó más implantes a su cuerpo, volviéndose más alto y musculoso. Aunque mantuvo su atuendo general intacto, ya no usaba una camisa negra, prefiriendo permanecer con el torso desnudo cuando no estaba cubierto por la chaqueta EMT.

Biografía

Primeros años de vida 
David Martínez nació de Gloria Martínez, quien lo crio sola. Su padre no se menciona en la serie. David creció en las calles de Santo Domingo, viviendo en un apartamento del megaedificio H4 en Arroyo. Debido a que su madre puso un gran esfuerzo en su trabajo como EMT para los servicios de salud de Night City, David fue elegible para inscribirse en la Academia Arasaka, que se encuentra en Corpo Plaza. Después de unirse a la academia, David comenzó a vender XBD a compañeros de clase que obtuvo de un ripperdoc y amigo apodado Doc.

Una vida diaria 
Una noche, David vio un nuevo Braindance ilegal que Doc obtuvo del editor Jimmy Kurosaki. El Braindance contenía la muerte del ex teniente coronel de las Nuevas Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, James Norris, quien se volvió ciberpsicópata un par de horas antes.

Al día siguiente, después de encontrar a su madre durmiendo en el sofá, los dos hablaron sobre los problemas de dinero con respecto a sus gastos escolares y vieron la noticia de la muerte de Norris, que incluía a la madre de David cargando el cuerpo. Alcanzó a ver a una mujer joven en su camino a la escuela, que desapareció cuando intentó acercarse a ella. Durante la clase de ese día, su corona obsoleta del cerebro aumentó las coronas de sus compañeros de clase debido a que David hizo que Doc instalara una actualización de software defectuosa para ahorrar dinero. Esto causó indignación entre los estudiantes, en particular Katsuo Tanaka, el hijo de Tanaka, un alto ejecutivo de Arasaka Corporation. Después del incidente, David y su madre se reunieron con el director de la academia, quien sugirió que a David le vendría bien un cambio de ambiente, ya que no encaja con sus compañeros más adinerados y Gloria acordó pagar los daños monetarios creados.

Mientras conducían a casa, los dos se convirtieron en espectadores en un asalto a un vehículo corporativo de Arasaka Corporation por parte de la pandilla Animals, chocando contra el vehículo después de que un cohete lo volase. David vio a su madre tendida e inmóvil en el camino después de recuperar el conocimiento. Trauma Team llegó poco después al lugar de los hechos, pero los ignoró por no estar asegurados y solo se llevó al cliente corporativo con ellos. David logró llevar a su madre a una clínica de callejón, donde se estabilizó. Regresó a su apartamento con las pertenencias de su madre y descubrió que ella había obtenido un implante de neuralware Sandevistan de grado militar del ciberpsicópata. David informó a Doc sobre el implante y le dijeron que valía alrededor de €$10,000 en el mercado negro.

A la mañana siguiente, de camino a Corpo Plaza, David vio que Tanaka y sus amigos lo esperaban mientras buscaba a la misteriosa mujer. Lo llevaron a un callejón, donde Tanaka lo golpeó con un chip de artes marciales. Poco después de la pelea, David recibió una llamada de la clínica de que su madre había fallecido y tenía que organizar un funeral para ella. David, al no poder pagar las otras opciones, optó por incinerar sus restos en un servicio automatizado que dispensaría las cenizas en un recipiente de metal. Una vez en casa, mientras luchaba con la pérdida de su madre, David recibió una llamada de Katsuo, burlándose de él y de la muerte de su madre, lo que lo llevó al límite. David finalmente sale de su apartamento para visitar a Doc, donde le exige que le implante el Sandevistan en su cuerpo. Doc inicialmente rechaza la solicitud de David con el argumento de que David no tiene el dinero ni el cuerpo endurecido por la batalla para manejar un hardware de grado militar. Sin embargo, poco después, Doc cambia de opinión y decide que lo hará, no sin antes decirle a David que si vuelve llorando para quitarlo de nuevo porque si lo conduce a la locura, Doc podría tener el Sandevistan para él  gratuitamente.

Volviéndose un edgerunner 
Un día después de estos hechos desgarradores, David (aún expulsado de la Academia Arasaka) regresó a la academia en busca de una revancha con Katsuo y utilizando su Sandevistan, derriba a Katsuo con facilidad de tan solo un golpe en la cabeza y le rompe su nariz, causándole un sangrado nasal. Una vez que David regresó a casa, se quedó mirando la urna que contenía las cenizas de su madre, cuando recibió una llamada del director de la academia. El director le dijo a David que su expulsión había sido formalmente procesada, pero antes de que el director pudiera terminar su sentencia, David terminó la conversación.

A la mañana siguiente, mientras se dirigía a la academia, David notó que la misteriosa chica estaba a bordo del tren NCART (Night City Area Rapid Transit), robando fragmentos de los empleados corporativos desprevenidos en su camino al centro de la ciudad. La mujer, llamada Lucy, también intentó tomar los fragmentos de David, pero David la interceptó rápidamente utilizando su implante. David agarró el brazo de Lucy, que ella se encogió de hombros y en su lugar lo llevó con ella hasta el final del tren, interrogando a David sobre por qué estaba jugando con su "trabajo". Después de una breve discusión, los dos llegaron a un acuerdo para trabajar juntos, lo que resultó en que Lucy tomara a David como su aprendiz, dividiendo sus ganancias setenta a treinta.

Después de una breve confrontación con un trabajador de la ambulancia que quería robar el Sandevistan de David para venderlo en el mercado negro, David pasa la noche en el apartamento de Lucy, donde ella le cuenta su sueño de dejar Night City para vivir en la luna, compartiendo una danza cerebral con ella. Los dos se unen durante esta experiencia, pero mientras David duerme, Lucy llama a su equipo de edgerunners a su apartamento. Maine, Dorio y Pilar llegan y confrontan a David sobre el Sandevistan robado, que Gloria había planeado originalmente a venderlo. David, revelando que Gloria había muerto y demostrando una tolerancia extrema por el software cibernético, tiene la oportunidad de unirse a su grupo, con la condición de que demuestre su valía en un robo de datos a pequeña escala.

Aunque el atraco de iniciación de David va mal, Maine le da la bienvenida a la tripulación y David también conoce a un reparador llamado Faraday. Finalmente, el equipo se encuentra con un ciberpsicópata después de un trabajo, con Pilar burlándose del ciberpsicópata, lo que resulta en que este lo mate y David y los demás tomen medidas para eliminar la amenaza.

El equipo ha vuelto a la normalidad con el trabajo de Faraday y está buscando formas de llegar a su objetivo, Tanaka. David, que vendía XBD en la escuela, puede dar la pista correcta sobre cómo Tanaka, cuyo gran fetiche son los BD en bruto de Jimmy Kurosaki, podría caer en una trampa.

David y el resto de la tripulación intentan secuestrar a Kurosaki para ganárselo para su causa. Kurosaki se defiende y secuestra a David en el proceso. Luego tortura a David con el número 32 de la serie Edgerunners BD, que presenta a Norris, editando a David en el papel de él. David recibe ayuda de Dorio y Lucy. Kurosaki se mete en una breve pelea y, tras perder, hace lo que le piden. Antes de que llegue Tanaka, David tiene un momento de tranquilidad con Kurosaki, quien le advierte sobre la instalación de demasiado cromo en su cuerpo, pero David discute con su tolerancia especial y lo ignora. David es entonces testigo tanto de la pelea de Tanaka con Maine como de la muerte de Kurosaki, esta última causada por la autodefensa de Tanaka.

Falco se unió a la tripulación de Maine durante este tiempo.

Muerte de Maine y Dorio 
Después del secuestro de Tanaka, Maine comenzaría a experimentar problemas mentales debido a su excesiva confianza en el software cibernético. Dorio imploraba a Maine que bajara de categoría para mejorar su condición, pero Maine negaba la situación y se negaba a considerarla. La personalidad de Maine se degradaría y experimentaría su primer episodio de ciberpsicosis, durante el cual atacaría a Kiwi, quitándole la mandíbula de ciberware antes de volver a estar lúcido.

Dorio convocó a Lucy y David para hablar sobre el estado de deterioro de Maine y su riesgo de ciberpsicosis. Luego, David habló con Maine en privado, lo que resultó en que Maine fuera hostil.

David regresó al lado de Lucy para protegerla durante su profunda inmersión en el cerebro de Tanaka y descubrió su puerto de inmersión profunda, normalmente cuidadosamente escondido. A pesar de que David se preguntaría al respecto, rápidamente dejó el tema ya que tomó el silencio de Lucy por incomodidad.

Después de que le inyectaran varias drogas, Maine volvería a ser lúcido. Dorio y Maine regresaron al lado de David y Lucy, justo a tiempo para presenciar el derrumbe de Tanaka. El bloqueador de la tripulación de Maine también se quemó al mismo tiempo, lo que obligó a la tripulación de Maine a reaccionar cuando llegaba Trauma Team. Dorio cortó la conexión de Lucy con la inmersión profunda y David sacó el cuerpo inconsciente de Lucy de su baño de hielo de inmersión profunda y se escapa con el cuerpo inconsciente de Lucy a un automóvil en la planta baja mientras Maine tomó el cuerpo resucitado de Tanaka para usarlo como escudo de carne durante la confrontación entrante y Dorio permaneció a su lado.

Maine y Dorio se paran espalda con espalda y se enfrentaron a una combinación de la policía de Night City y el Trauma Team. Sin embargo, a medida que continuaba la lucha, Maine finalmente se derrumbó en una ciberpsicosis total, perdería el contacto con la realidad y se volvera en contra de Dorio, matándola con un arma durante un episodio completo.

Lucy se recupera rápidamente la conciencia y le rogaría a David que huyera con ella, pero David decidió regresar a Maine en un intento por salvarlo. Maine entró en otro período de lucidez y entendió que él tenía la culpa de la muerte de Dorio, pero procedió a matar a más miembros de la policía y del Trauma Team. David regresó al lado de Maine después de asegurar a Lucy, pero Maine envió a David lejos del lugar a pesar de sus protestas. Maine construyó una especie de pira para Dorio con botes explosivos. Maine finalmente fue asesinado junto con varios oficiales de MaxTac después de que detonó los botes. David usó el Sandevistan para escapar de la explosión a pedido final de Maine.

David regresó al auto de Lucy con uno de los brazos de Maine, ofreciéndole algo para enterrar, así como la oportunidad de heredar el software cibernético de Maine en sus brazos.

A pesar del descenso de Maine a la ciberpsicosis, sería la inspiración detrás de cómo David viviría el resto de su vida. Luego, David intentó encarnar tanto el físico cibernético de Maine como todos sus valores.

El ascenso de David 
Varios meses después de la muerte de Maine, David asumió el liderazgo de la tripulación de Maine. Su nuevo cuerpo mejorado con ciberware se amplió y se le agregaron muchos implantes similares a los de Maine, incluidos los brazos de gorila y el sistema de lanzamiento de proyectiles. Su comportamiento también se había vuelto notablemente más tranquilo en comparación con cuando se unió a la tripulación por primera vez.

El equipo de David tomó un trabajo de la reparadora Wakako Okada, haciendo que el equipo rescatara rehenes de la pandilla Maelstrom. A pedido de Wakako, David trajo consigo a un nuevo recluta llamado Julio. David proporcionó al nuevo recluta un arma superior a la que tenía y le aconsejó al nuevo recluta que no se apresurara y que permaneciera detrás de él en todo momento. A pesar de ser un fanático, Julio ignoró el consejo de David, lo que provocó que Julio se matara al toparse con una trampa explosiva. Sin embargo, la operación finalmente se completó y todos los rehenes fueron rescatados.

David llamó a Wakako para disculparse por la muerte de Julio, pero ella optó por no cobrar nada, citando la falta de experiencia de Julio.

Lucy no estaría presente para este trabajo, ya que se retiró de la tripulación de David, a pesar de haberse mudado con David.

Durante una visita a Doc, este notó la biología única de David, comparando su cuerpo ampliamente modificado con el de la figura infame y asociado de Arasaka Corporation, Adam Smasher. Como David nunca había oído hablar de él, Doc le ofreció la historia de fondo de Smasher y le advirtió que podría convertirse en "Adam Smasher 2.0", con lo que David no estuvo de acuerdo con esto.

Kiwi se puso en contacto con David para concertar una cita con Faraday en el club Afterlife. A pedido de Lucy, David se va de viaje con ella a las afueras de Night City. Es en este punto que Lucy finalmente divulgaría su pasado.

Tragedia y preocupaciones de la tripulación de David 
Durante un trabajo, David lograría matar a una secretaria, una que le recordaba a Gloria, dejándolo arrepentido y comenzando la pérdida de identidad de David.

David se congeló durante su próximo trabajo, aún reviviendo la muerte del civil. Rebecca intervino para mantenerlo con vida y ella expresó su preocupación por David, incluida la sugerencia de que no use cromo por un tiempo después de estar preocupado por su salud mental.

Más tarde, en el apartamento de David, empezó a colapsarse y fue llevado a la clínica de Doc. Doc lr sugiere una rebaja, provocando la ira en el cromado y emocionalmente desestabilizado David. Frustrado tanto por sus circunstancias personales como por la larga historia de abuso financiero de Doc, David lo arremetió con fuerza, pero al recomponerse, se disculpa. Doc le ofreció a David con resentimiento las drogas que estaba buscando, y le explicó que ahora estaba en un camino garantizado hacia la ciberpsicosis y, en última instancia, la muerte, con las drogas ofreciendo solo un respiro temporal.

Lucy confrontó a David sobre su uso excesivo de software cibernético. David nuevamente se negó a bajar de categoría, pero admitió ante Lucy sobre la víctima civil y las preocupaciones sobre su propia salud mental. A pesar de que David le implora a Lucy que volviera con la tripulación, ella se niega, lo que hace que David sugiere una ruptura pacífica en su relación, molestando profundamente a Lucy, ya que esto no era algo que ella estaba buscando en él. Lucy comenzó a rogar a David que la esperara y seguiría luchando contra Arasaka Corporation para protegerlo, algo que seguiría manteniendo en privado.

La trampa de Faraday y la venganza de David 
Sin el conocimiento de David, Faraday secuestró a Lucy antes de enviarlo a su próximo trabajo. Faraday le encargó a David que recuperara el inventario de un convoy de Arasaka Corporation, algo que formaba parte del plan de Faraday para tenderle una trampa a David y obtener el reconocimiento de sus nuevos superiores en Arasaka. Antes de comenzar el trabajo, Rebecca tomaba nota del estado de deterioro de David y de la dependencia excesiva de los medicamentos inmunobloqueadores.

David usó una combinación de sus habilidades de Sandevistan y el arpón en el camión de su tripulación para detener el camión del convoy y apoderarse de las mercancías en el interior.

Militech Corporation llegó con una enorme armada de vehículos, incluidos un basilisco y un portamisiles. Se les había informado sobre el ciberesqueleto que se estaba utilizando como cebo para ellos como un complot intencional para atraer a David y permitir que Arasaka realizara una prueba de campo para obtener datos valiosos.

Faraday usaría a Lucy para falsificar una llamada de ella, alentando a David a ponerse el ciberesqueleto prototipo. Se las arregló para escapar de la trampa de Faraday y contactar a David, pero ya era demasiado tarde para evitar que se pusiera el ciberesqueleto. Lucy le informó a David de todos los planes de Faraday antes de ser noqueada nuevamente. Con su pie en su cuello, Faraday se burló de David con sus acciones, enviando a este último a una furia vengativa.

En ese momento, Kiwi noqueó a Falco y escapó sin interferencias de Militech, lo que hizo evidente su traición a la tripulación de David.

Usando el ciberesqueleto, David logró despachar a toda la fuerza de Militech Corporation con facilidad. Dirigió a su tripulación a la Torre Arasaka como parte de su plan para rescatar a Lucy, antes de desmayarse brevemente y contó con los miembros restantes de su tripulación, Falco y Rebecca, para lidiar con otro convoy de Militech, así como con las fuerzas de Arasaka Corporation. David pronto se despertó y destruyó las fuerzas de Arasaka con el ciberesqueleto, aunque esto afectó aún más su cordura.

Al llegar en un transbordador a la Torre Arasaka, Faraday se encontraría con Douglas, quien expresaría su descontento por los acontecimientos que se desarrollaban, ya que el ciberpsicótico David había causado un daño impredecible a Arasaka. Mientras discutían, David llegó a la torre y usó las armas antigravedad del ciberesqueleto para paralizar a Faraday por su propio peso. David estaba a punto de matar a Douglas cuando intervino Adam Smasher, lo que resultó en una breve pelea entre los dos solos.

Batalla y destino final 
David logró huir de la Torre Arasaka con Lucy, matando a Faraday en el proceso mientras Smasher seguía persiguiéndolos. David continuó entrando y saliendo de la cordura hasta que Lucy lo besó, lo que provocó que David volviera brevemente a sus sentidos y su deseo de verla escapar de sus circunstancias y lograr su sueño de llegar a la luna. Lucy expresa su tristeza por sus circunstancias y la pareja sabe que David no sobreviviría.

David y Lucy descenderían al pie de la Torre Arasaka y se reunirían brevemente con Falco y Rebecca. David hablaría en privado con Falco y le imploraría que velara por la seguridad de Lucy. El equipo fue interrumpido por Smasher, quien aplastó a Rebecca y tiró a Falco a un lado, antes de reanudar su batalla con David. David logró distraer a Smasher el tiempo suficiente para que Falco y Lucy escaparan. Smasher, dirigiendo toda su atención a David, desgarró su ciberesqueleto con simple fuerza bruta. Antes de dar el golpe final, Smasher consideró que David podría hacer una construcción interesante, un comentario que David descartó. David fue ejecutado con un tiro en la cabeza por Smasher, contento de saber que Lucy podría cumplir su sueño.

Legado 
Lucy cumpliría su sueño de llegar a la luna, mientras veía una visión de David similar a su primera experiencia del Braindance juntos.

Cyberpunk 2077 

Un año más tarde, en 2077, V se encontraría con el Braindance del teniente coronel James Norris en el megaedificio H4, con un apéndice advirtiendo que el BD era una "cuento con moraleja" que David no prestó atención. Después de verlo, V contactó a Muamar Reyes, deseando saber más sobre David. 24 horas después, Falco se puso en contacto con V a través de un mensaje de texto y habló brevemente sobre sus experiencias con David y su equipo, y señaló que David y V comparten similitudes. Falco le informó a V que visitara a Muamar, ya que le había dejado un paquete (la chaqueta que el mismo David portaba).

Referencias

Enlaces externos 
Este artículo usa material del artículo David Martinez de Cyberpunk Wiki en FANDOM y se encuentra bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 3.0 (Unported).

Anime y manga ciberpunk